Ömheten kan syfta på:

 Ömheten (linjeskepp) – ett svenskt linjeskepp
 Ömheten (1989) – en svensk TV-film från 1989
 Ömheten (2013) – en svensk film från 2013